Incumbente puede referirse a:
En botánica, es uno de los cotiledones doblado de manera que el hipocótilo descansa contra el dorso de uno de ellos; también ese término se aplica a una antera apoyada contra el lado interno del filamento;
En geología, algo que está superpuesto o es suprayacente, como estratos geológicos superpuestos;
En entomología, es un ala de insecto doblada horizontalmente sobre su dorso cuando está en reposo;
En política, es el titular de un cargo público.